Ізохро́нність колива́нь або ізохроні́зм колива́нь ( «рівний», «однаковий» +  «час») — фізичний термін, що означає незалежність періоду власних коливань коливальної системи від амплітуди цих коливань. Коливання, період яких не залежить від амплітуди, називають ізохронними коливаннями.

Ізохронність коливань — одна із типових властивостей лінійної системи, але в разі, якщо ці коливання мають малі амплітуди, ізохронність підтримується і в нелінійних системах: за прикладом, коливання реального маятника, у загальному випадку описуються нелінійним законом, часто вважаються ізохронними, якщо амплітуда його кутових відхилень є достатньо малою.

Ізохронність коливань системи дозволяє лінеаризувати її математичний опис та суттєво спростити отримання розв'язку. Багато навчальних завдань містять зауваження, що дозволяють вважати системи ізохронними і отже описувати їх лінійними рівняннями.

Ізохронними є завжди прямолінійні коливання матеріальної точки під дією позиційної сили.

Див. також 
 Математичний маятник
 Фізичний маятник
 Гармонічні коливання

Примітки

Посилання 
 Ізохронність коливань  // Словопедія
 
 Изохронность колебаний  // Энциклопедия физики и техники

Теорія коливань